Joan IV de Constantinoble, patriarca de Constantinoble venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Papa Joan IV (?-642), Papa 
 Joan IV Ducas Làscaris (1250-1305), emperador romà d'Orient
 Joan IV de Bretanya (1295-1345), duc de Bretanya 
 Joan IV Crispo (1517-1564), duc de Naxos
 Joan IV de Portugal (1603-1656), rei de Portugal 
 Joan IV de Bragança (1760-1826), duc de Bragança i rei de Portugal